Buzin je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugoistočno su Rogi, sjeverozapadno je Radočaj Brodski, sjeveroistočno je Planina Skradska, istočno su Skrad i geomorfološki rezervat Vražji prolaz i Zeleni vir.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji